Kultivator steht für:

 ein Handwerkzeug des Garten- und Feldbaus zum Lockern des Bodens, siehe als Beispiel Sauzahn (Werkzeug)
 Grubber, Gerät für Traktoren zum Lockern des Bodens